Torneo NCAA è un termine generico che può riferirsi a numerose competizioni sportive organizzate dalla National Collegiate Athletic Association.

Alcuni dei tornei NCAA più noti:

 Football americano
 Division I-AA
 Division II
 Division III
 Pallacanestro
 Uomini 
 Division I
 Division II
 Division III
 Donne 
 Division I
 Division II
 Division III